Druckschrift bezeichnet:

 Druckschrift, handgeschriebene Schrift, die keine Schreibschrift mit verbundenen Buchstaben ist
 ein Schrift enthaltendes Druckerzeugnis im Bibliothekswesen, im Unterschied im Gegensatz zum Manuskript, zum Kunstdruck oder reinen Abbildungswerken
 Satzschrift in der Typografie (umgangssprachlich)

Siehe auch: